Arkona puede referirse a:

Lugares

Alemania 

 Cabo Arkona - lugar de la Isla de Rügen, Mecklemburgo-Pomerania Occidental, Alemania.

Canadá 

 Arkona (Ontario) - lugar de Lambton Shores, Condado de Lambton y Condado de Middlesex, Ontario, Canadá.
 Lago Arkona - lago ubicado en Arkona, Lambton Shores, Condado de Lambton y Condado de Middlesex, Ontario, Canadá

Música 

 Arkona - grupo ruso de folk metal y pagan metal formado en el 2002.
 Arkona (banda de Polonia) - grupo de black metal procedente de Polonia y creada en 1993.
 Arkona (banda de black metal) - también de Moscú y pertenecen al subgénero NSBM. Cambiaron su nombre a Varyag.
 Arkona (banda de República Checa) - grupo de hard rock y heavy metal.

Otros usos 

 ARKONA (FüWES) - un Sistema de Comando y Control (ACCS), utilizado por la fuerza aérea alemana, Alemania.
 Arkona (rompehielos) - uno de los rompehielos de Alemania.